45-й полк — наименование воинского соединения в вооружённых силах различных государств.

Пехотные
 45-й Азовский пехотный полк (Российская империя)
 45-й егерский полк (Российская империя)
 45-й Нью-Йоркский пехотный полк (США)
 45-й Вирджинский пехотный полк (КША)

Авиационные
 45-й истребительный авиационный полк (СССР)

Сапёрные
 45-й инженерно-маскировочный полк (СССР, Российская Федерация)
Воздушно-десантные
 45-й отдельный полк специального назначения ВДВ